Orlica je lahko:

 Orlica - samica orla
 Orlica - rod zelnatih trajnic (Aquilegia)
 Orlica ali Orliško pogorje, ki razmejuje Posavje in Kozjansko (pri domačinih včasih imenovana kar Gora z najvišjim vrhom Veliki vrh (701 mnm)
 Oktet Orlica - oktet iz Pišec, ki si je nadel ime po pogorju
 orlica - članica Zveze telovadnih društev Orel
 Spodnja Orlica - naselje v Občini Radlje ob Dravi
 Zgornja Orlica - nasleje v Občini Ribnica na Pohorju